Nobres
Roberto, o Forte — ou Roberto IV de Worms; conde de Worms, marquês da Nêustria, conde de Anjou em 862, conde de Auxerre e conde de Nevers em 865 
Roberto IV de Sablé — grão-mestre dos Templários  e poeta
Roberto IV, Conde de Dreux —  conde de Dreux  e de Braine-sur-Vesle 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história